Гийо́м () — фамилия и мужское имя, французский аналог имени ; то же, что . Также топоним.

Носители имени 
 Гийом из Пуатье (1027—1087) — нормандский хронист, автор «Деяний Вильгельма, герцога норманнов и короля англов».
 Гийом Жюмьежский (1026—1090) — нормандский хронист, автор «Деяний герцогов Нормандии».
 Гильом IX (1071—1126) — герцог Аквитании, известный трубадур, прадед Ричарда Львиное Сердце.
 Гийом Французский (? — не позднее 1139) — французский кардинал. Декан Коллегии кардиналов с 1129 года.
 Гийом Тирский (1130—1186) — хронист, историк крестовых походов.
 Гийом Тудельский (ум. после 1214) — поэт и хронист из Наварры, автор «Песни об альбигойском крестовом походе».
 Гийом Бретонский (1165—1225) — французский хронист и поэт, придворный историограф короля Филиппа II Августа.
 Гийом де Шартр (1178—1219) — великий магистр тамплиеров в 1210—1219 гг.
 Гийом Овернский (1190—1249) — французский философ, теолог-схоластик; советник и духовник Людовика IX.
 Гийом Пюилоранский (1202—1274) — французский хронист, каноник графа Раймунда VII Тулузского, летописец альбигойских войн.
 Гийом из Шартра (1225—1282) — французский проповедник, хронист и писатель.
 Гийом де Нанжи (1250—1300) — французский хронист и историк, монах-бенедиктинец.
 Гийом де Ногаре (1260—1313) — французский государственный деятель, советник короля Филиппа IV Красивого.
 Гийом Адам (? — 1337/1341) — доминиканский монах, путешественник.
 Гильом Каль (? — 1358) — французский крестьянин, один из предводителей Жакерии.
 Гийом де Машо (около 1300—1377) — французский поэт и композитор.
 Гийом Кузино де Монтрейль (около 1400—1484) — французский историк и дипломат.
 Гийом Барден (1410—1474) — лангедокский хронист и теолог, советник Тулузского парламента.
 Гийом Левассер де Боплан (1595—1673) — французский военный инженер и картограф, автор «Описания Украины».
 Гийом Бигурдан (1851—1932) — французский астроном и метеоролог.
 Гийом Кане (род. 1973) — французский актёр и кинорежиссёр.
 Гийом (род. 1981) — наследный принц Люксембурга.
 Гийом Сизерон (род. 1994) — французский спортсмен-фигурист.

Носители фамилии 
 Гийом, Альбер (1873—1942) — французский художник, карикатурист и иллюстратор.
 Гийом, Анри (1812—1877) — бельгийский военный деятель и историк.
 Гийом, Гюнтер (1927—1995) — разведчик из ГДР.
  (1883—1960) — французский лингвист.
 Гийом, Дидье (род. 1959) — французский политик.
 Гийом, Мари-Терез (более известна под фамилией Бодар; 1909—1981) — бельгийская писательница, эссеистка и драматург.
 Гийом, Поль (1891—1934) — французский арт-дилер.
 Гийом, Роберт — американский актёр.
 Гийом, Шарль Эдуар (1861—1938) — французский физик.
 Гийом, Эжен (1822—1905) — один из лучших скульпторов Франции XIX века.
 Гийом де Водонкур, Фредерик Франсуа (1772—1845) — генерал Наполеоновской армии и французский военный писатель.

Топоним 
 Гийом — кантон в департаменте Приморские Альпы, входит в состав округа Ницца (Франция).
 Гийом — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция).

См. также 
 
 Гильем
 Гиллем
 Гийома
 Гийомен